Amnicola proserpina är en snäckart som beskrevs av Leslie Raymond Hubricht 1940. Amnicola proserpina ingår i släktet Amnicola och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
proserpina